Michael Vernon, dit Mike Vernon, (né le  à Calgary dans l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il s'est retiré de la compétition en 2002 en finissant sa carrière là où il avait débuté : avec les Flames de Calgary.

Biographie 
Il remporte deux coupes Stanley, une en 1989 avec les Flames de Calgary et une autre en 1997 avec les Red Wings de Détroit. Au cours de sa carrière, il joue aussi pour les Sharks de San José et les Panthers de la Floride.

Son numéro 30 est retiré en 2007 par Calgary.

Statistiques 

| 1982-1983 || Flames de Calgary || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 || 100 || 11 || 6,6 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 11 || 4 || 21,82 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Flames de Calgary || LNH || 18 || 9 || 3 || 3 || 921 || 52 || 3,39 ||  || 1 ||  || 21 || 12 || 9 || 1229 || 60 || 2,93 ||  || 0 || 
|-
| 1986-1987 || Flames de Calgary || LNH || 54 || 30 || 21 || 1 ||  || 178 || 3,61 ||  || 1 ||  || 5 || 2 || 3 || 263 || 16 || 3,65 ||  || 0 || 
|-
| 1987-1988 || Flames de Calgary || LNH || 64 || 39 || 16 || 7 ||  || 210 || 3,53 ||  || 1 ||  || 9 || 4 || 4 || 515 || 34 || 3,96 ||  || 0 || 
|-
| 1988-1989 || Flames de Calgary || LNH || 52 || 37 || 6 || 5 ||  || 130 || 2,65  || || 0 ||  || 22 || 16 || 5 ||  || 52 || 2,26 ||  || 3 || 
|-
| 1989-1990 || Flames de Calgary || LNH || 47 || 23 || 14 || 9 ||  || 146 || 3,13 ||  || 0 ||  || 6 || 2 || 3 || 342 || 19 || 3,33 ||  || 0 || 
|-
| 1990-1991 || Flames de Calgary || LNH || 54 || 31 || 19 || 3 ||  || 172 || 3,31 ||  || 1 ||  || 7 || 3 || 4 || 427 || 21 || 2,95 ||  || 0 || 
|-
| 1991-1992 || Flames de Calgary || LNH || 63 || 24 || 30 || 9 ||  || 217 || 3,58 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Flames de Calgary || LNH || 64 || 29 || 26 || 9 ||  || 203 || 3,26 ||  || 2 ||  || 4 || 1 || 1 || 150 || 15 || 6 ||  || 0 || 
|-
| 1993-1994 || Flames de Calgary || LNH || 48 || 26 || 17 || 5 ||  || 131 || 2,81 ||  || 3 ||  || 7 || 3 || 4 || 466 || 23 || 2,96 ||  || 0 || 
|-
| 1994-1995 || Red Wings de Détroit || LNH || 30 || 19 || 6 || 4 ||  || 76 || 2,52 ||  || 1 ||  || 18 || 12 || 6 ||  || 41 || 2,31 ||  || 1 || 
|-
| 1995-1996 || Red Wings de Détroit || LNH || 32 || 21 || 7 || 2 ||  || 70 || 2,26 ||  || 1 ||  || 4 || 2 || 2 || 243 || 11 || 2,72 ||  || 0 || 
|-
| 1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 33 || 13 || 11 || 8 ||  || 79 || 2,43 ||  || 0 ||  || 20 || 16 || 4 ||  || 36 || 1,76 ||  || 1 || 
|-
| 1997-1998 || Sharks de San José || LNH || 62 || 30 || 22 || 8 ||  || 146 || 2,46 ||  || 5 ||  || 6 || 2 || 4 || 348 || 14 || 2,41 ||  || 1 || 
|-
| 1998-1999 || Sharks de San José || LNH || 49 || 16 || 22 || 10 ||  || 107 || 2,27 ||  || 4 ||  || 5 || 2 || 3 || 321 || 13 || 2,43 ||  || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Sharks de San José || LNH || 15 || 6 || 5 || 1 || 772 || 32 || 2,49 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Panthers de la Floride || LNH || 34 || 18 || 13 || 2 ||  || 83 || 2,47 ||  || 1 ||  || 4 || 0 || 4 || 237 || 12 || 3,04 ||  || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Flames de Calgary || LNH || 41 || 12 || 23 || 5 ||  || 121 || 3,23 ||  || 3 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Flames de Calgary || LNH || 18 || 2 || 9 || 1 || 825 || 38 || 2,76 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 781 || 385 || 273 || 92 ||  ||  || 2,98 ||  || 27 ||  || 138 || 77 || 56 ||  || 367 || 2,68 ||  || 6 ||

Trophée
 Trophée Hap-Emms : 1983
 Trophée William-M.-Jennings : 1996
 Trophée Conn-Smythe : 1997
 Sélections aux matchs des étoiles : 1988, 1989, 1990, 1991, 1993

Carrière internationale

Références

Naissance en février 1963
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur des Flames du Colorado
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Hap-Emms
Gagnant du trophée Conn-Smythe
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Champion de la Coupe Memorial
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré